Фторид золота(V) (пентафторид золота) — красно-коричневое кристаллическое вещество. Может рассматриваться как неорганическое соединение золота и фтора или как золотая соль плавиковой кислоты.

Растворим в пентафториде брома и фтороводороде.

Получение 

Получают действием на золото или трифторид золота сильнейших окислителей: дифторида криптона и фторидов ксенона с последующим термическим разложением образующихся гексафторауратов(V) (диоксигенила, нитрозила, гексафториода, пентафторксенона, ундекафтордиксенона, фторкриптона, трифтордикриптона).

2Au + 5KrF2 = 2AuF5 + 5Kr

Химические свойства 

Сильный окислитель и фторирующий агент. Взрывается при контакте с водой, спиртом и эфиром. Воспламеняет органические соединения.

С XeF2 в жидком HF при температуре ниже комнатной образует желто-оранжевые кристаллы гексафтораурата(V) трифтордиксенона (Xe2F3)[AuF6].

Ссылки 

 Золото (химический элемент)

Литература 

 «Химическая энциклопедия». — Т.2. — М.: Советская энциклопедия, 1990 стр. 171
 Гринвуд Н., Эрншо А. «Химия элементов». — Т.2. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 стр. 506—507
 Паддефет Р. «Химия золота». — М.: Мир, 1982 стр. 38-39

Примечания 

Соединения золота
З